В Соединённых Штатах Америки насчитывается три округа Филмор (), названных в честь 13-го Президента США Милларда Филмора:
 Филмор — округ, расположенный в штате Миннесота (США)
 Филмор — округ, расположенный в штате Небраска (США)